Gissetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gissetjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 686716-152260), sjö i Ljusdals kommun,  (10,1 ha)
Gissetjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687854-151486), sjö i Ljusdals kommun,  (15,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn